Церковь Сан-Рокко () — церковь в Венеции, расположенная в районе Сан-Поло.

Церковь возведена и названа в честь Святого Роха, являющегося наряду со Святым Марком, покровителем Венеции. Святой Рох считался исцелителем от чумы, страшного бича городов Европы в Средние века, а особенно торговой Венеции. Как ранее венецианцы похитили мощи Святого Марка, так же позднее были похищены и мощи французского святого Роха.

Каждый год 16 августа дож наносил визит в церковь и молился с призывом к святому, чтобы тот защитил город от чумы. Сейчас эта традиция разыгрывается в ежегодной театральной постановке.

Строительство церкви было начато в 1489 и закончено в 1508 году архитектором Бартоломео Боном Младшим по прозванию «Бергамаско». В 1725 году церковь была частично перестроена. Впечатляющий фасад с большим количеством скульптур был возведён в 1765—1771 годах по проекту Джованни Скальфаротто (проект был изменён Б. Маккаруцци или Дж. Массари). Рядом с церковью Сан-Рокко находится маленькая скуола (). Поэтому другое, более известное сооружение, связанное одной общиной с предыдущими, получило название «Большая Скуола Сан-Рокко» ()

В церкви находятся четыре картины Тинторетто, в том числе «Святой Рох исцеляет жертв чумы».

Примечания

См. также 
 Список церквей Венеции

Рокко
Здания и сооружения, построенные в 1507 году
Здания и сооружения Сан-Поло